

Patronyme 

 Angeline Stickney (1830-1892), suffragette et mathématicienne américaine
 Herman Osman Stickney (1867-1936), contre-amiral américain.
 Stuart Stickney, golfeur américain
 Trumbull Stickney (1874-1904), poète américain
 William Stickney, golfeur américain

Toponymie 
 Stickney, une municipalité du Dakota du Sud aux États-Unis
 Stickney, un village de l'Illinois aux États-Unis
 Stickney, un cratère d'impact sur Phobos